У́лица Ано́сова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 улица Аносова — улица в Алма-Ате.

Российская Федерация 
 улица Аносова — улица в Астрахани;
 улица Аносова — улица в Барнауле;
 улица Аносова — улица в Златоусте;
 улица Аносова — улица в Миассе;
 улица Аносова — улица в Москве;
 улица Аносова — улица в Липецке;
 улица Аносова — улица в Новосибирске;
 улица Аносова — улица в Омске;
 улица Аносова — улица в Орске;
 улица Аносова — улица в Туле.

Украина 
 улица Аносова — улица в Донецке;
 улица Аносова — улица в Кривом Роге.

См. также 
  — русская фамилия;
  — наименование географических объектов.